На этой странице перечислены победители и номинанты на премию NAACP Image за лучший дуэт или группу (). Награда также часто называется Лучший дуэт, группа или сотрудничество (). В настоящее время Бейонсе является рекордсменом по количеству побед в этой категории с семью, включая ее пять наград как часть Destiny's Child.

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

Множественные победы и номинации

Победы 

 7 побед
 Beyoncé 

 5 побед
 Destiny's Child

 3 победы
 Boyz II Men
 Kendrick Lamar

 2 победы
 Eddie Levert 
 Gerald Levert

Номинации 

 5 номинаций
 Destiny's Child
 The Roots

 4 номинации
 The Black Eyed Peas
 Mary J. Blige
 Boyz II Men
 Sounds of Blackness

 3 номинации
 Kirk Franklin and the Family
 Jay Z
 Alicia Keys
 Mary Mary
 The O'Jays
 Outkast

 2 номинации
 Babyface
 Toni Braxton
 Mariah Carey
 Ray Charles
 Miguel
 New Edition
 Justin Timberlake
 TLC
 Pharrell Williams

Примечания 

Дуэт или группа